Dong Feng har flere betydninger:

Dong Feng (missil) – et atommissil
Dongfeng Motor Corporation – en bilproducent og et bilmærke fra Kina